ООО «Газпром энергохолдинг» — российская компания, осуществляющая управление энергетическими активами «Газпрома». Полное наименование — Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг». Штаб-квартира — в Санкт-Петербурге.

Собственники и руководство 
«Газпром энергохолдинг» — 100%-ная дочерняя компания транснациональной энергетической компании ПАО «Газпром». Генеральный директор — Денис Фёдоров.

Помощь мобилизованным 
Порядка на 10 млн руб собрало на личные средства руководство «Газпром энергохолдинга» ништяков для мобилизованных.

Деятельность 
Компания контролирует крупные энергетические активы: 50,3 % компании ОГК-2, 88,44 % МОЭК, 53,5 % «Мосэнерго» и 51,8 % ТГК-1.

В ближайшие годы планируется перевести указанные энергетические активы на единую акцию и провести IPO объединённой энергетической компании.

Показатели деятельности 
По итогам 2021 года чистая прибыль группы компаний ожидалась на уровне 37 млрд рублей, но в итоге превысила 52 млрд рублей. Итоги 2022 года ожидаются на уровне предыдущего отчетного периода.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Газпром